Příjmení Křičenský nese více různých osobností:

 Josef Jaroslav Křičenský (1812–1886) – český obrozenecký spisovatel
 Miroslav Křičenský (1915–1943) – československý voják a příslušník výsadku Iridium
 Václav Křičenský (1915–????) – český a československý politik